Wojewoda () ist der Name folgender Personen.

 Alexei Iwanowitsch Wojewoda (* 1980), russischer Bobsportler und Olympiasieger
 Borys Wojewoda (1938–2008), ukrainischer Geologe

Siehe auch:
 R-36M, sowjetische ballistische Interkontinentalrakete, hat die herstellerinterne Bezeichnung „Wojewoda“
 Wojewoda, russische Bezeichnung des slawischen Herrschertitels Woiwode
 Wojewoda, russischer Torpedokreuzer der Kasarski-Klasse